

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Pręty –  kolonia wsi Siemianówka  w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narewka
 Pręty – kolonia wsi Złotniki w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Małogoszcz